USS Monterey ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Monterey (BM-6)
 USS Monterey (CVL-26)
 USS Monterey (CG-61)